Привы́чка:
 Привычка —  в психологии сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.
 Привычка — в медицине ощущаемая человеком навязчивая потребность к определённой деятельности, зависимость.
 Привыкание в фармакологии, иммунологии и наркологии — снижение реакции на повторяющееся введение лекарств, наркотиков или психоактивных веществ; привыкание организма, ввиду чего требуется всё большая и большая доза для достижения присущего веществу эффекта.
Привыкание в психологии это постепенное уменьшение ответной реакции как результат продолжающийся или повторяющейся стимуляции в нормальных условиях (не сопровождается подкреплением стимула).